Luchting ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Luchting (1948–1982), deutscher Zuhälter, siehe GMBH (Organisation)
 Wolfgang A. Luchting (1927–1999), deutscher Lehrer und Übersetzer